Auhäusl heißen folgende geographischen Objekte:

 Auhäusl (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern
 Auhäusl (Salzweg), Ortsteil der Gemeinde Salzweg, Landkreis Passau, Bayern
 Auhäusl (Gemeinde Grünau), Ort bei Grünau im Almtal, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Auhäusl (Gemeinde Peilstein), Ortsteil von Peilstein im Mühlviertel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich